Елена Ивановна Деза (урождённая Пантелеева; род. 23 августа 1961 года) — российский и французский математик. Работает в областях теории чисел, дискретной математики, обобщённых метрических пространств. Известна книгами о метрических пространствах и по теории чисел, в частности о фигурных числах.

Образование и карьера
Елена Деза родилась 23 августа 1961 года в Волгограде. Получила диплом по математике на математическом факультете МПГИ в 1983 году. В 1993 году защитила диссертацию по теме «О проблеме делителей Дирихле и ее аналогах в числовых полях» на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук (научный руководитель Нечаев В.И.). Получила диплом доцента кафедры теории чисел в 1995 году в Московском педагогическом государственном университете.

С 1983 по 1988 год Деза была доцентом математики в Московском государственном университете леса. В 1988 году она перешла в Московский государственный педагогический университет; в 1993 году она стала там преподавателем, а в 2006 году — профессором.

В 2012 году защитила диссертацию по теме «Индивидуальные траектории фундаментальной подготовки учителя математики в условиях вариативного образования» на соискание ученой степени доктора педагогических наук (научный консультант Матросов В.Л.).

С 2021 года возглавляет кафедру теории чисел МПГУ.

Является гражданкой России и Франции.

Книги
Dictionary of Distances (совместно с Мишелем Дезой, Elsevier, 2006)
 Энциклопедический словарь расстояний / Елена Деза, Мишель Мари Деза. - М.: Наука, 2008. - 444 с.- ISBN 978-5-02-036043-3
Encyclopedia of Distances (совместно с Мишелем Дезой, Springer, 2009; 4-е изд., 2016)
 Практикум по элементарной математике. Арифметика / Л. Л. Степанова, А. В. Жмулева, Е. И. Деза. - Москва : МЦНМО, 2008. - 208 с. ISBN 978-5-94057-434-7
 Основы дискретной математики: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 050201.65 "Математика" / Е. И. Деза, Д. Л. Модель. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва: URSS, 2010. - 218 с. ISBN 978-5-397-01588-2
 Основы дискретной математики: Теория графов. Комбинаторика. Рекуррентные соотношения. Производящие функции / Е. И. Деза, Д. Л. Модель. - Изд. 3-е. - Москва : URSS, 2020. - 224 с. ISBN 978-5-9710-7319-2 
 Специальные числа натурального ряда / Е. И. Деза. - Москва: URSS, 2011. - 240 с. ISBN 978-5-397-01750-3
 Специальные числа натурального ряда / Е. И. Деза. - Изд. 2-е. - Москва: URSS, 2017. - 240 с. ISBN 978-5-9710-4417-8
Figurate Numbers (совместно с Мишелем Дезой, World Scientific, 2012)
 Фигурные числа / Е. Деза, М. Деза. - Москва : МЦНМО, 2015. - 350 с. ISBN 978-5-4439-0196-1 
Generalizations of Finite Metrics and Cuts  (совместно с Мишелем Дезой и Матье Дютуром Сикиричем, World Scientific, 2016)
 Пишем выпускные квалификационные работы дискретной тематики: 176 тем и 26 конспектов бакалаврских работ и магистерских диссертаций / Е. И. Деза. - Москва : URSS, 2016. - 160 с. ISBN 978-5-9710-2323-4 
 Численные методы / Ю. Н. Шахов, Е. И. Деза. - Изд. 3-е. - Москва : URSS, 2017. - 248 с. ISBN 978-5-397-05721-9 
 Специальные комбинаторные числа: от чисел Стирлинга до чисел Моцкина: всё о двенадцати известных числовых множествах комбинаторной природы (история, классические свойства, примеры и задачи) / Е. И. Деза. - Москва : URSS, 2018. - 504 с. ISBN 978-5-9710-4420-8 
 Сборник задач по теории чисел: 112 задач с подробными решениями / Е. И. Деза, Л. В. Котова. - Москва: URSS 2018. - 224 с. ISBN 978-5-9710-0519-3 
 Введение в криптографию: Теоретико-числовые основы защиты информации. URSS. 2019. 376 с. ISBN 978-5-9710-6315-5. (совместно с Котовой Л.В.). 
Mersenne Numbers and Fermat Numbers  (World Scientific, 2021)
Perfect  and amicable numbers  (World Scientific, 2022)

Избранные статьи

Ссылки
Биографические данные
Место преподавания
Рецензии на Encyclopedia of Distances:
 Adhemar Bultheel, EMS Reviews,
 Gertraud Ehrig, Zbl 1167.51001, Zbl 1259.51001, Zbl 1301.51001
 Clari Gosling, Reference Reviews, doi:10.1108/09504121011067175
 Igor Rivin, MR2538177
 Bill Wood, MAA Reviews, [2]
Рецензии на Figurate Numbers:
Russell Jay Hendel, MAA Reviews, [3]
Herman J. Tiersma, Zbl 1258.11001
Maxim Vsemirnov, MR2895686
Рецензии на Generalizations of Finite Metrics and Cuts:
Robert Dawson, Zbl 1362.51001
 Чебышевский сборник [Текст] : научно-теоретический журнал / М-во образования и науки Российской Федерации, РАН, Московский гос. ун-т им. М. В. Ломоносова [и др.] ; гл. ред. В. Н. Чубариков. - Тула : Тульский гос. пед. ун-т им. Л. Н. Толстого, 2001-.Т. 18, вып. 1 (61). - 2017. - 186 с. : ил. Стр. 5-9.

Внешние ссылки
Домашняя страница
Публикации Елены Дезы, индексируемые Google Scholar
Curriculum Vitae, Elena DEZA
Список публикаций на Math-Net.ru

Примечания